

Persone
 Domenico Maria Canuti – pittore italiano
 Federico Canuti – ciclista su strada italiano
 Filippo Canuti – patriota italiano
 Johannes Canuti Lenaeus – religioso svedese
 Juan Canuti – vescovo cattolico spagnolo
 Nado Canuti – artista e partigiano italiano
 Nazzareno Canuti – ex calciatore italiano
 Pilade Canuti – calciatore italiano

Altro
 Cima Canuti – monte dell'Appennino tosco-emiliano